Магеровский — фамилия; имеет женскую форму Магеровская.
 Магеровские — дворянский род.
 Магеровский, Евгений Львович — доктор политических наук, профессор кафедры россиеведения Джорджтаунского университета в Вашингтоне.
 Магеровский, Лев Флорианович (1896—1986) — русский офицер, участник Первой мировой войны, один из основателей РЗИА, создатель Бахметьевского архива, жил в эмиграции в Чехии и США.
 Магеровский, Михаил Александрович (род. 1986) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании, мастер спорта России.